Алекса́ндр Миха́йлович Липка́н (; , Кагул, Бессарабская губерния—10 июня 1977, Кишинёв, Молдавская ССР) — советский молдавский писатель, журналист, переводчик.

Биография 
Александр Михайлович Липкан родился 21 августа (3 сентября) 1908 года в городе Кагул Бессарабской губернии. В 1934 году окончил юридический факультет Бухарестского университета.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1940-х начал работу в качестве журналиста.

Автор романов «Пробуждение» (, 1952) и «Дорога тополей» (, 1956). В книге новелл «Когда зреет виноград» (, 1958) и в повести «Утренние заморозки» (, 1961) описал колхозные будни молдавской деревни.

Перевёл на молдавский язык «Анну Каренину» Льва Толстого, «Мать» Максима Горького, «Поднятая целина» Михаила Шолохова и др.

Заслуженный работник культуры Молдавской ССР (1967).

Скончался 10 июня 1977 года в Кишинёве.

Творчество 
 Alexandru Lipcan. Deşteptarea (Пробуждение), 1952
 Alexandru Lipcan. Drumul cu plopi (Дорога тополей), 1956
 Александр Липкан. Пробуждение / Перевод с молдавского Бориса Турганова. — Кишинёв: Государственное издательство Молдавии, 1958 г. — 416 стр.
 Alexandru Lipcan. Când se coace poama (Когда зреет виноград), 1958
 Alexandru Lipcan. Brumele cad dimineaţa (Утренние заморозки), 1961
 Alexandru Lipcan. Iulie — luna lui cuptor, 1967
 Alexandru Lipcan. Lumini la răspântii, 1976

Примечания

Литература 
 
 Literatura şi arta Moldovei: Encicl. — Vol.1. — Chişinău, 1985
 Chişinău-enciclopedie 1997

Ссылки 

Выпускники Бухарестского университета
Писатели Молдавии
Военные строители Великой Отечественной войны
Заслуженные работники культуры Молдавской ССР